Bergenthal, auch Bergental steht für:

Personen
 Hedwig Jungblut-Bergenthal (1914–1987), deutsche Mundartautorin und Dichterin
 Hermann Bergenthal (1891–1975), deutscher Maler

 Wilhelm Bergenthal (1805–1893), montanindustrieller Unternehmensgründer im westfälischen Raum

Orte
 Bergenthal, Stadtkreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Nagórki, Stadtteil von Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergental, bis 1928: Kamszarden, Kreis Insterburg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Bergenthal, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Zielony Ostrów, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergenthal, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Górowo, Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Bergtal
 Bergendahl